Фейерабенд () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фейерабенд, Пол Карл (1924—1994) — учёный и философ.
 Фейерабенд, Евгений Витальевич (1926—1981) — советский поэт и детский писатель.
 Фейерабенд, Зигмунд (1528—1590) — немецкий печатник.
 Фейерабенд, Франц (1755—1800) — швейцарский художник.
 Фейерабенд, Эрих (1889—1945) — немецкий художник-график, живописец, иллюстратор.